Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Fernando Vicente che hanno battuto in finale Yves Allegro e Michael Kohlmann 3-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (finale)
 Jordan Kerr /  Tom Vanhoudt (semifinali)

 Martín García /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2004